Мальтийская Премьер-лига 2019/2020 () — 105-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начнётся 23 августа 2019 года и закончится 25 апреля 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сент-Эндрюс», «Корми» и «Пьета Хотспурс».Лигу пополнили «Сиренс» и «Гудья Юнайтед», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2018/19, а также «Санта-Лучия» по итогам стыкового матча.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на mfa.com.mt 
 Чемпионат Мальты на soccerway 

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
2019 год на Мальте
2020 год на Мальте
Мальта